Ойшер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Ойшер, Мойше (1907—1958) — еврейский театральный и киноактёр, кантор.
 Ойшер, Фрейделэ (1913—2004) — детская звезда американского театра на идише 1920—1930-х годов.